Thyl Ulenspiegel est le nom de plusieurs œuvres inspirées de l'histoire légendaire de Till l'Espiègle.

Romans  
 , anonyme, vers 1510.
 La Légende d'Ulenspiegel, de Charles De Coster, 1867.
 Les aventures de Thyl Ulenspiegel et de Lamme Gœdzak, d'après Charles De Coster, illustré par Max Lingner, 1947.
 La Légende d'Ulenspiegel, Thyl l'espiègle, adaptation pour la jeunesse, par Paul Berna, éditions GP, coll. « Rouge et Or », 1949.

Théâtre 
 Thyl Ulenspiegel, pièce de théâtre d'après Charles De Coster, adapté par Hugo Claus, dramaturgie de Jacques De Decker, avec Jean-Claude Frison, 1987 ; avec Peppino Capotondi et Éric Mie, 1993.
 Au temps de Thyl Ulenspiegel, pièce en un acte de Pascale Hoyois, inspirée d'un roman de 2012.

Bande dessinée 
 Thyl Ulenspiegel, série de bande dessinée, créée par Willy Vandersteen pour le Journal de Tintin, 1951-1953, publiée albums au Lombard à partir de 1954.
 Till Ulenspiegel, bande dessinée de Dino Battaglia, éditions Paoline, 1979.

Œuvres musicales 
 Thyl Ulenspiegel banni, cantate, opus 22 de René Barbier pour chœur mixte et orchestre, second prix du Prix de Rome belge, 1919.
 Thyl Ulenspiegel, comédie musicale, par Michel Guillou, musique d'Isabelle Rigaux, 2000.

Voir aussi 
 Till l'Espiègle, nom francisé.